Merești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Merești (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Merești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava